Граццини () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Граццини, Антон Франческо (1503—1584) — итальянский поэт.
 Граццини, Бенедетто (1474—1552) — итальянский архитектор и скульптор.
 Граццини, Себастьян (род. 1981) — аргентинский футболист.